Andrei Ionescu – calciatore rumeno
 Atanasia Ionescu – ginnasta rumena
 Carmen Ionescu – ginnasta rumena
 Cazimir Ionescu – politico e ingegnere rumeno
 Constantin Dudu Ionescu – politico e ingegnere rumeno
 Cristian Ionescu – calciatore rumeno
 Elena Ionescu  – musicista rumena
 Emanoil Ionescu – militare e aviatore rumeno
 Eugen Ionescu, più noto come Eugène Ionesco – drammaturgo e saggista rumeno 
 Ioan Ionescu – cestista rumeno
 Ion Gheorghe Ionescu – allenatore di calcio ed ex calciatore rumeno
 Mihai Ionescu – calciatore rumeno
 Nae Ionescu – filosofo, matematico e giornalista rumeno
 Nastasia Ionescu – ex canoista romena
 Octavian Ionescu – ex calciatore rumeno
 Sabrina Ionescu – cestista statunitense
 Take Ionescu – politico e giornalista rumeno
 Traian Ionescu – allenatore di calcio e calciatore rumeno
 Vali Ionescu – lunghista rumena

Pagine correlate 
Ionesco